Puerto Chico puede referirse a:
Puertochico: barrio de la ciudad de Santander, España.
Puerto Chico: parte este de la ciudad de Puerto Varas, Chile.